Історик та влада: Сергій Миколайович Чернов — наукова книга 2006 року Тетяни Андреевої та Володимира Соломонова. 9-та в серії «Монографії».

Про книгу 
У книзі дається комплексний аналіз науково-педагогічної та громадської діяльності відомого радянського історика, яскравого представника петербурзької історичної школи, доктора історичних наук професора С. М. Чернова. На широкому тлі бурхливих подій першої половини XX ст. з'ясовується роль соціального середовища, в якій він виховувався, вивчаються атмосфера гімназичного і університетської освіти, умови формування його історичних та соціально-політичних поглядів, історико-методологічних поглядів. У книзі наведено всебічне дослідження творчої спадщини Чернова, виявлені головні напрямки наукових інтересів історика, позначена подальша доля його пропозицій і ідей. Присвячена колегам, друзям та його учням.

Примітки 

Книги 2006
Книги Росії